Jméno a příjmení Miroslav Hanuš má více nositelů:

 Miroslav Hanuš (1907–1995), český učitel a spisovatel
 Miroslav Hanuš (herec) (* 1963), český herec
 Miroslav Hanuš (chirurg) (* 1940) – český chirurg